Чареме — вулкан, расположенный в Индонезии, в западной части острова Ява, на территории национального парка «Гора Чареме» (). Кратер вулкана находится на высоте 3 078 метров и является самой высокой точкой в провинции Западная Ява. Последний всплеск активности был зарегистрирован в 1951 году.

Вулканический комплекс Чареме находится на пересечении поперечных и продольных разломов и сложен толщами различного возраста. Древняя толща оливиновых базальтов образует вулканический щит Древний Чареме диаметром 30 км, насаженный на миоценовые отложения. Его вершина осложнена кальдерой Тегер-Халанг диаметром 5 км. Более поздний правильный конус Юный Чареме сложен гиперстеновыми авгитовыми андезитами диаметром 12 км. Насажен на северный борт кальдеры Тегер-Халанг и частично перекрывает её. На вершине Юного Чареме находятся кратеры.

См. также 
 Бату-Тара
 Карангетанг

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Активные вулканы
Вулканы Индонезии
Стратовулканы